Сен-Меме́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Витто. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21563.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 138 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 88 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 74 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 84,1 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 74 активных жителей работали 68 человек (36 мужчин и 32 женщины), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 14 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Мемен 

Коммуны департамента Кот-д’Ор